A 347-es számú regionális autóbusz Vác és Aszód között közlekedik.

Megállóhelyei 

! Sorszám (↓)
!width=30%|Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Vác, Szérűskert autóbusz-forduló||37
|align=left|
|-
|1|| Vác, Szérűskert Oktatási Centrum||36
|align=left|
|-
|2|| Vác, Buki sor||35
|align=left|
|-
|∫|| Vác, Pap Béla utca||34
|align=left|
|-
|3|| Vác, autójavító||33
|align=left|
|-
|4|| Vác, Hunyadi utca||32
|align=left|
|-
|5|| Vác, Rákóczi tér||31
|align=left|
|-
|∫|| Vác, autóbusz-állomás (Toronyház)||30
|align=left|
|-
|6|| Vác, autóbusz-állomás||29
|align=left|
|-
|7|| Vác, Honvéd utca||28
|align=left|
|-
|8|| Vác, Telep utca||27
|align=left|
|-
|9|| Vác, alsóváros vasúti megállóhely||26
|align=left|
|-
|10|| Vác, Közúti Igazgatóság||25
|align=left|
|-
|11|| Vác, ContiTech Hungaria||24
|align=left|
|-
|12|| Vácduka, Nevelőotthon||23
|align=left|
|-
|13|| Vácduka, községháza||22
|align=left|
|-
|14|| Vácduka, Kossuth utca 73.||21
|align=left|
|-
|15|| Vácduka, Kossuth utca 105.||20
|align=left|
|-
|16|| Vácduka, Kossuth utca 137.||19
|align=left|
|-
|17|| Vácdukai elágazás||18
|align=left|
|-
|18|| Váchartyán, gépállomás||17
|align=left|
|-
|19|| Váchartyán, általános iskola||16
|align=left|
|-
|20|| Váchartyán, Veres Pálné utca||15
|align=left|
|-
|21|| Váckisújfalu, vasúti megállóhely||14
|align=left|
|-
|22|| Váckisújfalu, Petőfi utca||13
|align=left|
|-
|23|| Galgamácsa, gyógyszertár||12
|align=left|
|-
|24|| Galgamácsa, vasútállomás||11
|align=left|
|-
|25|| Galgamácsa, művelődési ház||10
|align=left|
|-
|26|| Iklad-Domony-felső, vasúti megállóhely||9
|align=left|
|-
|27|| Iklad, orvosi rendelő||8
|align=left|
|-
|28|| Iklad, takarékszövetkezet||7
|align=left|
|-
|29|| Iklad, művelődési otthon||6
|align=left|
|-
|30|| Iklad, Rákóczi utca||5
|align=left|
|-
|31|| Aszód, Széchenyi utca 32.||4
|align=left|
|-
|32|| Aszód, ikladi elágazás||3
|align=left|
|-
|33|| Aszód, Kossuth Lajos utca 2.||2
|align=left|
|-
|34|| Aszód, vasútállomás bejárati út||1
|align=left|
|-
|35|| Aszód, vasútállomás||0
|align=left|
|}

Források
 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Vác autóbuszvonalai
Aszód autóbuszvonalai
Galgamácsa autóbuszvonalai